Gboho peut désigner :
 Ambroise Gboho (1994-), footballeur franco-ivoirien ;
 Yann Gboho (2001-), footballeur franco-ivoirien, son neveu.